Val 1921 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1921
Förstakammarvalet i Sverige 1921